Mount Hector kan syfta på följande:
 Mount Hector, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Hector, Antarktis, ett berg i Antarktis